Graaf är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hannah Graaf Karyd (född 1978), sångerska, fotomodell och tv-programledare
 Magdalena Graaf (född 1975), sångerska, fotomodell och författare
 Margit Graaf, känd som Margit Manstad (1902–1996), skådespelare
 Reinier de Graaf (1617–1673), holländsk läkare
 Stellan Graaf (1912–1987), advokat

Svenska efternamn